Yafai ist der Familienname folgender Personen:

 Galal Yafai (* 1992), britischer Boxer
 Gamal Yafai (* 1991), englischer Boxer
 Khalid Saeed Yafai (* 1989), englischer Boxer

und bezeichnet einen in Südarabien heimischen Klan al-Yafaʿi